Shuikou Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuikou (köpinghuvudort), Fujian, 
 Shuikou (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar